Закріплення друкарських фарб, 
процес утворення на пористій поверхні паперу достатньо сухої фарбової плівки, що дає можливість виконувати подальші операції з обробки друкованої продукції. Утворення фарбової плівки на поверхні паперового листа проходить в результаті складного фізико-хімічного процесу, на початку якого фарба, що нанесена на папір, прилипає до неї, і зв’язуючі частково всотуються в пори паперу. Смоли, що входять до складу зв’язуючого і розташовані на поверхні відбитку, швидко застигають. Потім починається окислювальна полімеризація, в результаті якої утворюється суха, міцна фарбова плівка. Для прискорення закріплення фарби на швидкісних рулонних машинах в їх склад входять висококип’ячі органічні розчинники, випаровування яких при проходження через пристрій для сушіння сприяє швидкому проходженню процесу окислювальної полімеризації зв’язуючих.

Література 

 Жидецький Ю. Ц. Поліграфічні матеріали [Текст] : підруч. / Ю. Ц. Жидецький, О. В. Лазаренко, Н. Д. Лотошинська, О. В. Мельников та ін. — Львів : Афіша, 2001. — 328 с. — ISBN 966-7760-35-9
 Мельников О. В. Технологія плоского офсетного друку [Текст] : підруч. / О. В. Мельников. — 2-е вид., випр. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. — 388 с. — ISBN 966-322-072-4

Поліграфія